Целіковська Людмила Василівна (1919–1992) — радянська актриса театру і кіно.
 Целіковська Тамара Олексіївна ( 1935) — український архітектор.